Marchsteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Marchsteiner (1909–1968), österreichischer Politiker und Landwirt
 Uli Marchsteiner (* 1961), österreichischer Designer und Kurator